Höflein je název vícero sídel:

Obce:
 Höflein (Dolní Rakousy) – obec v okresu Bruck an der Leitha v Dolních Rakousích
 Höflein an der Hohen Wand – obec v okresu Neunkirchen v Dolních Rakousích

Části obcí:
 Höflein (Pasov) – část města Pasov v Bavorsku
 Höflein (Räckelwitz) – část obce Räckelwitz v Sasku
 Höflein (Stammbach) – část města Stammbach v Bavorsku
 Höflein (Keutschach am See) – část obce Keutschach am See v Korutanech
 Höflein an der Donau (Klosterneuburg) – část města Klosterneuburg v Dolních Rakousích
 Höflein (Ottensheim) – část městyse Ottensheim v Horních Rakousích

Historické:
 Hevlín – obec v okrese Znojmo, Česko
 Občina Preddvor – občina ve Slovinsku

Podobné:
 Althöflein (Großkurt) – část městyse Großkurt v Dolních Rakousích
 Großhöflein – městys v Burgenlandu
 Kleinhöflein
 Neuhöflein (Heilsbronn) – část města Heilsbronn v Bavorsku
 Oberhöflein
 Unterhöflein (Höflein an der Hohen Wand) – část obce Höflein an der Hohen Wand v Dolních Rakousích